Malcolm MacDonald – calciatore e allenatore di calcio scozzese (n. 1913)
 Malcolm Macdonald – ex calciatore, allenatore di calcio e conduttore radiofonico inglese (n. 1950)
 Malcolm MacDonald – compositore britannico
 Malcolm MacDonald – critico musicale britannico
 Malcolm Macdonald – editore britannico
 Malcolm MacDonald – giocatore di baseball statunitense
 Malcolm Macdonald – ingegnere britannico
 Malcolm MacDonald – politico e diplomatico britannico (n. 1901)
 Malcolm MacDonald – politico canadese (n. 1836)
 Malcolm MacDonald – tennista statunitense
 Malcolm Archibald Macdonald – magistrato e politico canadese